Mud (volume), een oude inhoudsmaat

Personen:
 Cas Mudde (1967), een Nederlands wetenschapper
 Cees Mudde (1959), een Nederlands kunstschilder en illustrator
 Fenna Vergeer-Mudde (1946) een Nederlands politicus
 Tim Mudde (1965), een Nederlands rechts-extremistisch activist
 Tonie Mudde (1978), een Nederlands schrijvend journalist